1993 Голяма награда на Монако е 40-о за Голямата награда на Монако и шести кръг от сезон 1993 във Формула 1, провежда се на 23 май 1993 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Репортаж

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако